Changqiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changqiao (ort), Fujian, 
 Changqiao (socken), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar